

Села:
 Тури — Полтавська область, Полтавський район
 Тури — Тернопільська область, Кременецький район

Тури () — село, Мінська область, Смолевицький район